Il toponimo Chipundu può eiferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chipundu, comune del distretto di Milenge
Chipundu, comune del distretto di Serenje